Seize navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Viper ou HMS Vipere :
 le , un sloop de 14 canons lancé en 1746, transformé en brûlot en 1755 et renommé , vendu en 1762 ;
 le , un sloop de 10 canons lancé en 1756, échoué dans le golfe du Saint-Laurent en 1779.
 le , une goélette corsaire du Massachusetts capturée le  par le , achetée en 1777 et démantelé en 1779 ;
 le , une galère de 6 canons, anciennement Rutledge de la South Carolina Navy, capturée en 1779 près de Tybee Island ;
 le , un cotre de 14 canons acheté en 1780 sous le nom de , renommé HMS Viper en 1781 et vendu en 1809 ;
 le , un chebec de 4 canons, anciennement navire corsaire français, capturé en 1793 et coulé dans la rade d'Hyères ;
 le , un brick-sloop de 16 canons, anciennement navire corsaire français, capturé en 1794 par le  et coulé dans l'estuaire du fleuve Shannon ;
 le , un hoy de 4 canons acheté en 1974 et démantelé en 1802;
 le , une goélette de 4 canons achetée en 1807 et disparue en 1809 ;
 le , un cotre de 8 canons acheté en 1809 et vendu en 1814 ;
 le , un brick acheté en 1810 ;
 HMS Viper, un tender du  ;
 le , une goélette de 6 canons lancée en 1831 et démantelé en 1851 ;
 le , une canonnière de classe Arrow lancée en 1854 et vendue en 1862 ;
 le , une canonnière lancée en 1865 et vendue en 1908 ;
 le , un destroyer de classe Viper lancé en 1899 et échoué en 1901.

Viper